Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент је високошколска установа у оквиру које су прве образовне институције основане у јуну 2003. године. Сједиште универзитета је у Бањој Луци, а одјељења има у Требињу, Брчко Дистрикту, Ужицу и Источном Сарајеву. 

Овај универзитет био је пионир у БиХ у развоју образовања у области менаџмента и пословне економије. Посебна пажња посвећује се интеграцији са околином кроз споразуме о сарадњи са повезаним високошколским установама и успостављање квалитетне пословне сарадње са успешним пословним компанијама. 

Универзитет има 7 факултета са укупно 13 студијских програма. 

Економски факултет је од свог оснивања развијао посебне студијске програме са којима студенти стичу знања и вештине потребне за успех у пословном свету. Наставни процес је организован кроз четири студијска програма: 

 Менаџмент 
 Финансије и банкарство 
 Маркетинг 
 Економска дипломатија 

Технички факултет организује наставу на студијским програмима: 

 Графички инжењеринг и дизајн 
 Индустријски инжењеринг и менаџмент - Енергетска ефикасност и зелена енергија 

Филозофски факултет организује наставу на студијским програмима: 

 Психологија 
 Андрагогија 

Правни факултет организује студијски програм: 

 Право 

Факултет рачунарских наука организује студијски програм: 

 Рачунарске науке 
Универзитети у Бањој Луци